Луи́с де Со́уза Ферре́йра (; 6 октября 1908, Лима — 29 сентября 2008, Ла-Пунта, Перу) — перуанский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года, автор первого гола перуанской сборной на мундиалях.

Биография 
Выступал за клуб «Университарио». Участник чемпионата мира 1930, где стал автором дебютного гола перуанской сборной на мундиалях. Это произошло на 75-й минуте дебютного матча перуанцев против сборной Румынии. Однако удержать даже ничью перуанцам не удалось. Вслед за этой игрой последовало поражение от хозяев турнира уругвайцев, не позволившее сборной Перу продолжить участие в турнире.

В 1933—1934 гг. в составе команды, сформированной из футболистов сборных Перу и Чили, известной под названием Combinado del Pacífico, Луис отправился в тур по Европе, в ходе которого принял участие во многих матчах с известными европейскими клубами.

Итого: 2 матча / 1 гол; 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Достижения 
 Чемпион Перу (2): 1929, 1934
 Серебряный призёр чемпионата Перу (3): 1928, 1932, 1933

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Ceroacero
 ElComercio.pe / Deportes: ¿Quién anotó el primer gol de Perú en los mundiales?
 ElComercio.pe / Deportes: Aquel lejano primer mundial

Футболисты Перу
Игроки ФК «Университарио»
Игроки сборной Перу по футболу
Выпускники Национального инженерного университета